Talatsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Talatsaaret (ö, lat 62,78, long 25,45), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 
 Talatsaaret (ö, lat 63,05, long 25,36), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 
 Talatsaaret (ö, lat 63,14, long 25,46), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar